Numerose ville venete sono state costruite o sono appartenute alla famiglia dei Trissino nel vicentino e ne portano il nome; tra queste:

Barchesse di Villa Trissino a Meledo di Sarego, del 1567, residuo di una villa incompiuta di Andrea Palladio
Villa della Colombara Trissino (sec XVI), Trissino
Villa Trissino (Cornedo) (sec XIV), Cornedo Vicentino
Villa Trissino (Cricoli) (sec XVI), Vicenza
Villa Trissino (Montecchio Precalcino) (sec XVII), Montecchio Precalcino
Villa Trissino Barbaran (sec XV), Castelgomberto
Villa Trissino Centomo (1480-1495), Trissino
Villa Trissino Marzotto (sec XVIII), Trissino
Villa Trissino Muttoni (sec XVI-XVIII) detta Ca' Impenta (dipinta), Vicenza
Villa Trissino Panensacco (1490-1510), Trissino
Villa Trissino Tretti (sec XVII-XVIII), Sandrigo